Керничный — гора в Чивчинских горах (часть Мармарошского массива). Расположена в пределах  Верховинского района  Ивано-Франковской области, юго-западнее села   Зелёное.

Высота 1588,8 м. Гора массивная, расположена на главном хребте Чивчинских гор. Вершина незалесненная, плоская. Склоны, в отличие от большинства гор Мармарошского массива, не слишком обильные. Вокруг вершины — обширные полонины. К западу расположена гора Копилаш (1599 м), на юг — гора Фуратик (1525,7 м). Через северо-западную часть горы проходит так называемая Дорога Макензена.

Через вершину с юго-востока на северо-запад простирается украинско-румынская граница, поэтому часть горы (юго-западные склоны) расположена в пределах  Румынии.

Источники 
 Гора Кернични

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горы Румынии